Humboldt-Schloss bezeichnet

Schloss Tegel (anderer Name für das Schloss)
Humboldt-Schloss (Auleben), Schloss in Auleben, Thüringen